Dorfkirche Holzhausen steht für:
Dorfkirche Holzhausen (Amt Wachsenburg), siehe: Holzhausen (Amt Wachsenburg)#Dreifaltigkeitskirche
Dorfkirche Holzhausen (Kyritz)
Siehe auch:
 Kirche Holzhausen